Il singolare del torneo di tennis Infond Open 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Kateřina Siniaková che ha battuto in finale Yvonne Neuwirth 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Tadeja Majerič (primo turno)
 Eva Birnerová (secondo turno)
 Kateřina Siniaková (Campionessa)
 Ana Konjuh (secondo turno)

 Maria João Koehler (primo turno)
 Montserrat González (semifinali)
 Cindy Burger (secondo turno)
 Elica Kostova (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Infond Open 2014